! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 8001–8100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 8101–8200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 8201–8300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 8301–8400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 8401–8500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 8501–8600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 8601–8700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 8701–8800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 8801–8900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 8901–9000 [ editare]

Lista planetelor minore (008001-009000)